O Estádio Antônio Afonso de Melo, conhecido como Bilinão, é um estádio de futebol da cidade de Alto Araguaia, estado do Mato Grosso. O Araguaia Atlético Clube manda seus jogos neste estádio, que tem capacidade para 4.500 pessoas.

Antonio Afonso Melo (Bilinão)